Селма Карловац рођена као Селма Каролина Карловац, у Немачкој позната под уметничким именом Елма Карлова (), (Загреб, 12. март 1932 — Минхен, 31. децембар 1994) била је српска и немачка глумица.

Биографија 
Рођена је 12. марта 1932. године у Загребу, где је и започела своју каријеру као позоришна глумица. У југословенској кинематографији је остварила неколико запажених и главних улога, од којих је најпознатија улога Коштане коју је играла у филму Циганка 1953. године. Потом је почела да наступа у немачким филмовима, због лепог и заводљивог изгледа углавном је играла улоге љубавнице и заводнице. Од 1963. до 1973. године је боловала од депресије. Преминула је у Минхену, 31. децембра 1994. године.

Филмографија 

|-
|1949.||Застава (филм)||/||||
|-
|1953.||Општинско дете||/||Елза||
|-
|1953.||Далматински сватови||Einmal kehr' ich wieder||Марина||
|-
|1953.||Циганка||/||Коштана||
|-
|1954.||||Dieses Lied bleibt bei Dir||||
|-
|1954.||||König der Manege||Херта||
|-
|1954.||||Gitarren der Liebe||||
|-
|1954.||||Verliebte Leute||||
|-
|1955.||||Du bist die Richtige||Даница||
|-
|1955.||||Der fröhliche Wanderer||Рита||
|-
|1955.||||Zwei Herzen und ein Thron||||
|-
|1955.||||Rosenmontag|||| 
|-
|1956.||||Studentin Helene Willfüer||Ивона|| 
|-
|1956.||||Der Bettelstudent|||| 
|-
|1957.||||Jede Nacht in einem anderen Bett|||| 
|-
|1957.||||Das Mädchen ohne Pyjama||Ева|| 
|-
|1957.||||Gruß und Kuß vom Tegernsee||Лиса|| 
|-
|1957.||||Almenrausch und Edelweiß||Илонка|| 
|-
|1958.||||Die grünen Teufel von Monte Cassino||Гина|| 
|-
|1958.||||Rivalen der Manege|||| 
|-
|1958.||||Der Czardas-König|||| 
|-
|1959.||||Besuch aus heiterem Himmel|||| 
|-
|1959.||||Liebe verboten - Heiraten erlaubt|||| 
|-
|1960.||Капетан Леши||/||Лола|| 
|-
|1960.||||Schick deine Frau nicht nach Italien||Мануела|| 
|-
|1960.||||Gauner-Serenade||Гина|| 
|-
|1961.||||Am Sonntag will mein Süsser mit mir segeln gehn|||| 
|-
|1961.||||So liebt und küsst man in Tirol||Ира Јовановић|| 
|-
|1962.||||Freddy und das Lied der Südsee||Елизабет|| 
|-
|1962.||||Die Post geht ab||Вилма|| 
|-
|1963.||||Zwei blaue Vergissmeinnicht||Селма|| 
|-
|1963.||||Übermut im Salzkammergut||Анка Грабовац|| 
|-
|1963.||||Apartment-Zauber|||| 
|-
|1964.||||Holiday in St. Tropez||Мариса Фонти|| 
|-
|1965.||||Ein Ferienbett mit 100 PS|||| 
|-
|1965.||||St. Pauli Herbertstraße|||| 
|-
|1967.||||Brille und Bombe - Bei uns liegen Sie richtig!|||| 
|-
|1969.||||Dem Täter auf der Spur|||| 
|-
|1971.||||Kein Geldschrank geht von selber auf. Die Eddie Chapman Story||Лиз|| 
|-
|1972.||||King, Queen, Knave||Хана|| 
|-
|1973.||||Junge Mädchen mögen's heiß, Hausfrauen noch heißer|||| 
|-
|1973.||||Was Schulmädchen verschweigen|||| 
|-
|1973.||||Auch Ninotschka zieht ihr Höschen aus|||| 
|-
|1973.||||Welt am Draht|||| 
|-
|1974.||||Angst essen Seele auf|||| 
|-
|1974.||||Martha|||| 
|-
|1974.||||Der kleine Doktor|||| 
|-
|1975.||||Faustrecht der Freiheit|||| 
|-
|1975.||||Mordkommission|||| 
|-
|1975.||||Bitte keine Polizei|||| 
|-
|1976.||||Die Unternehmungen des Herrn Hans|||| 
|-
|1976.||||Ace Up My Sleeve|||| 
|-
|1977.||||Bolwieser|||| 
|-
|1977.||||Zeit der Empfindsamkeit|||| 
|-
|1978.||||Zwei himmlische Töchter|||| 
|-
|1978.||||Fedora|||| 
|-
|1978.||||Das Einhorn|||| 
|-
|1978.||||Polizeiinspektion 1|||| 
|-
|1979.||||Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt||Лола|| 
|-
|1979.||||Ein verrücktes Paar|||| 
|-
|1979.||||Die Protokolle des Herrn M|||| 
|-
|1979.||||Nero||Лепида||
|-
|1979.||||Der Millionenbauer|||| 
|-
|1979.||||Der ganz normale Wahnsinn|||| 
|-
|1980.||||Merlin|||| 
|-
|1980.||||Berlin Alexanderplatz|||| 
|-
|1982.||||Der Andro-Jäger|||| 
|-
|1984.||||Scarecrow and Mrs. King|||| 
|-
|1984.||||Wenn ich mich fürchte|||| 
|-
|1984.||||Im Himmel ist die Hölle los|||| 
|-
|1986.||||Kir Royal|||| 
|-
|1987.||||Wann, wenn nicht jetzt|||| 
|-
|1991.||||Sedem jednou ranou||||
|-
|1991.||||Herz in der Hand||||
|-
|1978—1994.||||Tatort||||
|}

Извори

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 1994.
Загрепчани
Српске глумице
Југословенски глумци
Немачке глумице